Ма́рцин Кова́льчик (; 9 апреля 1985, Верушув, Лодзинское воеводство, Польша) — польский футболист, защитник.

Играет на позиции крайнего защитника (справа или слева), но при необходимости может сыграть и в центре обороны. Играл за польские клубы «Полония» (Кемпно), УКС СМС (Лодзь), ЛКС (Лодзь), «Сталь» (Гловно), ГКС (Белхатув).

В феврале 2008 года принял участие в товарищеском матче между ГКС и московским «Динамо», после которого бело-голубые предложили ему трёхлетний контракт. Сумма трансфера составила 800 тысяч евро. В 2013 году перешёл из «Шлёнска» в «Волгу» из Нижнего Новгорода с зарплатой 300 тысяч долларов в год. 11 января 2015 года Ковальчик стал игроком «Тосно».

Ковальчик выступал за различные юношеские сборные и молодёжную сборную Польши, провёл 7 матчей за сборную Польши.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2008
 Обладатель Суперкубка Польши: 2012
 Бронзовый призёр чемпионата Польши: 2013

Примечания 

Родившиеся в Лодзинском воеводстве
Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Лодзь»
Игроки ФК «Белхатув»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Заглембе» Любин
Игроки ФК «Шлёнск»
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Тосно»
Игроки ФК «Рух» Хожув
Игроки ФК «Тыхы»